Ulmer Manifest steht für folgende Dokumente:

 Ulmer Manifest (1952) vom Block der Mitte/Freisoziale Union 
 Ulmer Manifest (1964) von Medizinern zur „Antibabypille“